Ви́ктор Попо́в:
 Попов, Виктор Александрович (1916—1998) — советский военный деятель, кавалер ордена Ленина.
 Попов, Виктор Алексеевич (1910—1980) — советский биолог.
 
 Попов, Виктор Германович (1907—1995) — директор Загорского электромеханического завода «Звезда», Герой Социалистического Труда.
 Попов, Виктор Иванович (1918—2007) — советский дипломат и учёный, посол СССР в Великобритании.
 Попов, Виктор Михайлович — депутат ГД РФ.
 Попов, Виктор Лукич (1864 — после 1935) — генерал-майор Русской армии, востоковед и путешественник, кавалер ордена Святого Георгия 4-й степени.
 
 Попов, Виктор Сергеевич (1934—2008) — советский и российский хоровой дирижёр, педагог.